Файлак аль-Рагман, «Файлак аль-Рагман» (араб. فيلق الرحمن‎, також Корпус «Аль-Рагман», Легіон «Аль-Рагман») — сирійське повстанське ісламістське військове угрупування.
 Рагман, Рахмани — за українським народним повір'ям, мешканці міфічного краю, праведні християн.